IWM est un sigle qui peut désigner :
 Imperial War Museum (en français, Musée impérial de la guerre), un organisme national de musées militaires britannique ;
 Imperial War Museum Duxford ou IWM Duxford,  une branche de l'Imperial War Museum située près de Duxford ;
 Imperial War Museum North ou IWM North, une branche de l'Imperial War Museum situé à Trafford ;
 Institut für die Wissenschaften vom Menschen (en français, Institut des sciences humaines), un institut autrichien d’études dans les domaines des sciences humaines et sociales.